Cartoon () — перший сингл американського рок-гурту Soul Asylum. До пісні було відзняте відео.

Список композицій 
 Cartoon (автор Dan Mirphy)
 Twiddly Dee (автор Dave Pirner)
 Standing In The Doorway (автор Dave Pirner)

Відеокліп 
Відео було представлене 1988 року. На початку відео показано чоловіка, що сідає в крісло та вмикає телевізор, у якому герої мультфільму переглядають концертний виступ Soul Asylum, при чому зйомка концерту була чорно-біла, і тому використано функцію заміни кольору одягу музикантів. Також іноді на відео з'являється м'яч жовтого кольору, що стрибає стежкою (схожий на колобка).

Примітки

Посилання 
 Відеокліп 

Сингли 1988